Kalecik kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Gastriá (ort), Eparchía Ammochóstou,

Turkiet 

 Kalecik (distriktshuvudort i Turkiet), Ankara, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar